Анна Иванова:
 Иванова, Анна Витальевна (род. 1973) — украинский скульптор.
 Иванова, Анна Владимировна (более известна как Ха́нна; род. 1991) — российская певица и фотомодель.
 Иванова (Куприянова), Анна Владимировна (род. 1987) — российская волейболистка, игрок сборной России.
 Иванова, Анна Ивановна  («бабушка с советским флагом»; род. 1952) — украинская женщина, ставшая популярной в связи с видео, где она, неся советский флаг, выходит к троим украинским солдатам, перепутав их с российскими.
 Иванова, Анна — российская конькобежка, бронзовый призёр чемпионата России 2010 года.

См. также 
 Иванова, Ана (род. 1984) — парагвайская актриса.